Héroux ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Héroux (1868–1944), deutscher Maler und Grafiker
 Denis Héroux (1940–2015), kanadischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Héroux-Devtek, kanadisches Luft- und Raumfahrtunternehmen